Esistono più comuni francesi con questo nome

 Alaincourt – Aisne
 Alaincourt – Alta Saona